Sangue em Santa Maria é um filme brasileiro de 1971, com direção de Rubens da Silva Prado.

Elenco 
 Rubens da Silva Prado… Paulo (como Alex Prado)
 Rosana Mondin… Rosita
 Walter Wanni… Ramón
 Cristobal Dias… Sanchez (como Cristobal Díaz)
 Janis Cooper… Gerson
 Maurício Monker… Paulinho
 Bruzone Dantas… Gringo
 Pancho Delgado
 Jean Garrett
 Antônio Poli… The marshall
 Coriolano Rodrigo
 Pontes Santos… Marques
 Vandir Nogueira…

Filmes do Brasil de 1971
Filmes em língua portuguesa
Filmes de aventura do Brasil
Filmes de faroeste do Brasil
Filmes de faroeste da década de 1970